Ogreb - mineralogija 
 CRT zaslon - računarstvo